

Билкилдак — аул, Жарминський район, Східноказахстанська область
 Билкилдак — село, Сиримський район, Західноказахстанська область